Júlio Alfred Howorth (Lisboa, 8 de Junho de 1853 — Lisboa, 28 de Junho de 1905) foi um jornalista e escritor, autor de diversos romances e obras dramáticas. Era sobrinho de John Stott Howorth, 1.º barão de Sacavém.

Escritores de Portugal
Portugueses de ascendência britânica